Гаркаве́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Гаркавенко, Иван Петрович (1918—2008) — командир взвода железнодорожного батальона, старшина, Герой Социалистического Труда.
 Гаркавенко, Михаил Романович (1863—после 1917) — черкасский городской голова, член III Государственной думы от Киевской губернии.